Doğan bezeichnet:

 Doğan, einen türkischen Personennamen

 Doğan (Buldan), Dorf in der Provinz Denizli

 Doğan Yayın Holding (Dogan Media Group), Mediengruppe in der Türkei
 Doğan Haber Ajansı, türkische Nachrichtenagentur

 Doğan Apartmanı, Wohnkomplex im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu

 Sammlung Dogan